Карл Вальтер Борис Юлленбёгел (; 30 марта 1884, Каухайоки, Великое княжество Финляндское — 22 июня 1948, Хельсинки, Финляндия) — финский дипломат; с 1919 по 1921 годы — первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Польше; с 1921 по 1922 годы — Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в СССР, полковник.

Биография 
Родился 30 марта 1884 года в Каухайоки, в Великом княжестве Финляндском.
 
14 ноября 1919 года назначен временным поверенным в делах Финляндии в Польше, а 30 апреля 1920 года вручил Юзефу Пилсудскому свои вверительные грамоты, как первый чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Польше.

Будучи в Польше, быстро освоил польский язык так, что вручая вверительную грамоту, произносил приветственную речь по-польски, что было высоко оценено Юзефом Пилсудским. В своих мемуарах написал, что учил польский язык в первые месяцы своего пребывания в Польше с шести до десяти часов утра ежедневно. В 1921 году награждён государственной наградой Польши.

С июля 1921 по 1922 год был назначен временным поверенным в делах Финляндии в СССР.

С 1924 по 1938 годы был ректором лицея в Эспоо. В честь него лицей до настоящего времени носит неофициальное название «Юлла» (Jylla).

Скончался 22 июня 1948 года в Хельсинки.

Семья 
 Первая жена — Дебора (в девичестве Гродскински) (6.3.1889 — ?)
 Вторая жена — Анна
 Сын — Кирилл (9.2.1908 — ?)
 Дочь — Маргарета (19.12.1917 — ?)

См. также 
 Посольство Финляндии в Москве
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России

Примечания 

Послы Финляндии в Польше
Послы Финляндии в России
Послы Финляндии на Украине